Елені Даніліду була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Мара Сантанджело.

Катарина Среботнік виграла титул, у фіналі перемігши Асагое Сінобу з рахунком 5-7, 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 
 Емі Фрейзер (півфінал)
 Єлена Янкович (чвертьфінал)
 Елені Даніліду (1-ше коло)
 Асагое Сінобу (фінал)
 Маріон Бартолі (півфінал)
 Крістіна Бранді (1-ше коло)
 Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)
 Аліна Жидкова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Auckland Open
2005